Фома́ — чоловіче ім'я семітського походження, варіант імені Хома

Персоналії 
 Апостол Фома — один з дванадцяти учнів Ісуса Христа
 Фома I — патріарх Єрусалимський (807 — 820).
 Фома II — патріарх Єрусалимський (969 — 977).
 Фома Слов'янин (760 —823) — керівник народного повстання у Візантії.
 Фома (справжнє ім'я Фоменко Сергій Миколайович;  1972) — лідер українського гурту «Мандри».

Інше 
 «Фома» — російський журнал

Див. також 
 FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) — торгова марка для 3G-послуг
 Тома
 Хома (значення)